Osoby o tym nazwisku:
 Ernest Ansermet – szwajcarski dyrygent
 Michel Ansermet – szwajcarski strzelec sportowy